Les Expos Ermont Baseball Softball Club est le club de baseball de la ville d'Ermont, dans le Val-d'Oise, dont l'équipe principale évolue en [Championnat de France de baseball Nationale 2]. Le club compte une centaine de licenciés au début 2017.
Le club a également la chance d'avoir une équipe féminine qui participe ces dernières années au Championnat de France National de softball (avec notamment une 4ème place en 2014).

Le club mise beaucoup sur les jeunes, en les acceptant à partir de l'âge de 7 ans.

Liens externes 
 Site officiel

Ermont
Ermont
Club sportif fondé en 1986
Club de baseball en Île-de-France
Ermont
Association française fondée en 1986